Грегорио Васкес де Арсе-и-Себальос  () ( — ) — художник Латинской Америки колониальной эпохи.

Грегорио Васкес де Арсе-и-Себальос родился 9 мая 1638 года в городе Санта-Фе-де-Богота в Новой Гранаде (ныне Богота, Колумбия). Грегорио имел андалузские корни, так как его предки перебрались в Южную Америку из Севильи в XVI веке.

Грегорио Васкес считается величайшим художником Колумбии, который жил и творил в период расцвета стиля барокко. Большая часть его картин имеет религиозный сюжет, включая темы о жизни Иисуса Христа, Девы Марии и католических святых, а также и сцены из Нового Завета. Более скромное место в его творчестве занимает аллегорическая и портретная живопись.

Наиболее известные работы:
 серия «Времена года», «Страшный суд», 1673
 «Проповедь Святого Франциска Ксаверия», 1693
 Портрет Э. де Кальдаса Барбосы, 1698

Собрание из 76 картин и 106 рисунков Грегорио Васкеса стало основой коллекции Музея колониального искусства в Боготе.

Картины художника

Ссылки 
 Латинская Америка, издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1979, стр. 387
 Disfruta lo mejor de Colombia — Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos

Художники Колумбии